Дина́стия Ники́фора — династия византийских императоров, правивших в 802—813 годах.

После свержения византийской императрицы Ирины Афинской трон Византии перешёл к относительно короткоживущей Никифоровской династии, названной так в честь её основателя, Никифора I. В правление данной династии империя испытывала финансовые трудности и находилась в более слабом и ненадёжном положении, чем долгое время до этого.

В течение этого периода Византия почти постоянно вела войны на обеих границах, истощавшие ее ресурсы, и, как и многие его предшественники, император Никифор (802—811) сам погиб во время кампании против болгар на севере. Кроме того, влияние Византии продолжало убывать на западе после коронации в Риме в 800 году Карла Великого (800—814) папой Львом III как императора Римской империи и создания таким образом новой империи в Западной Европе, предъявляющей претензии на статус всеобщей римской монархии.

Никифор I, 802—811 
Никифор I был министром финансов империи и по приказу Ирины провёл ряд фискальных реформ. Его административные реформы включали реорганизацию фем. Пережив гражданскую войну в 803 году, он, как и большинство византийских императоров, оказался в конечном итоге в состоянии войны на трёх фронтах. Он потерпел крупное поражение в битве при Красосе во Фригии в 805 году и погиб в походе против болгар в 811.

Преемники Никифора, 811—813 
На смену Никифору пришёл его сын и соправитель Ставракий (811). Тем не менее, на момент воцарения он был тяжело ранен в том же бою, в котором погиб его отец, и, после долгих споров по поводу наследования, был убеждён отречься позже в том же году в пользу мужа его сестры Прокопии Михаила, который и сменил его.

Михаил I искал больше дипломатических, чем военных решений. Однако он вступил в войну с болгарским ханом Крумом, тем самым, борьба с которым уже унесла жизни двух его предшественников, и также потерпел поражение, серьёзно ослабив свои позиции. Осознавав вероятность восстания, он решил отречься от престола, учитывая ужасную судьбу многих свергнутых императоров, что и положило конец краткой династии Никифора.

Родословная династии Никифора

См. также 
 Родословная византийских императоров

Примечания 

 
Арабские династии